Софттейл (мотоцикл)
 Двопідвіс (велосипед)